Gotham City peut désigner :
 Gotham City, une ville américaine fictive dans laquelle vit Batman ;
 Gotham City, un média en ligne suisse.